Чугуевский мебельный комбинат () — предприятие деревообрабатывающей промышленности в городе Чугуев Харьковской области, которое специализируется на производстве мебели.

Старейшее промышленное предприятие города.

История

1915 - 1917 
Предприятие возникло в начале 1915 года - после того, как в ходе первой мировой войны из западных губерний Российской империи в Чугуев прибыли оборудование, инженеры и часть специалистов обозостроительного завода торгово-акционерного общества Борковского, которые были размещены в пустых казармах ушедшего на фронт Ингерманландского гусарского полка. Рабочие для запуска предприятия были набраны в различных городах страны, но в основном в Екатеринославе, Луганске, Николаеве, Новгороде, Петрограде и Сормово.

В январе 1915 года завод (общая численность рабочих которого в это время составляла 900 человек) начал работу, основной продукцией предприятия стали санитарные и обозные повозки и санитарные носилки для русской армии. К середине 1915 года численность работников предприятия увеличилась до 1500 человек.

На заводе возник фабрично-заводской комитет РСДРП (который возглавил Ф. Ю. Перковский), под руководством которого на предприятии были созданы больничная касса, касса взаимопомощи, а к 1917 году - боевая дружина из рабочих механического цеха (в дальнейшем ставшая основой для городского отряда Красной гвардии).

1918 - 1991 
В декабре 1917 года при активном участии рабочих завода в Чугуеве была установлена Советская власть, завод был национализирован, но уже 8 апреля 1918 года город был оккупирован наступавшими немецкими войсками. В дальнейшем, в ходе гражданской войны власть в городе несколько раз менялась.

2 января 1919 года в городе была восстановлена Советская власть, обозный завод возобновил работу, но в июне 1919 года прекратил производственную деятельность в связи с приближением к городу войск Деникина.

После окончания боевых действий, в первой половине 1921 года предприятие возобновило работу под наименованием завод "Древометалл", численность рабочих в первое время составляла 400 человек, основной продукцией являлись повозки и сельскохозяйственный инвентарь.

В дальнейшем, в 1920е годы завод выпускал двуколки для населения и РККА, а за активную помощь в восстановлении сельского хозяйства получил почётное наименование "Смычка". В ходе индустриализации 1930х годов завод был реконструирован и расширен, были построены новые цеха, установлено дополнительное оборудование и организовано чугунолитейное производство (выпускавшее втулки, кованые тележные оси, металлоизделия хозяйственно-бытового назначения и заготовки).

После начала Великой Отечественной войны половина рабочих предприятия была призвана в РККА, численность работников сократилась. 30 октября 1941 года Чугуев был оккупирован наступавшими немецкими войсками. В ходе боевых действий и немецкой оккупации города заводу был нанесён значительный ущерб.

В августе 1943 года город был освобождён войсками Степного фронта РККА, после чего началось восстановление предприятия, значительную помощь в этом оказали коллективы других предприятий СССР (из Новосибирска были получены зуборезный и несколько токарных станков, из Челябинска - плоскошлифовальные станки и иной инструмент). В январе 1944 года завод изготовил первую продукцию - пароконные повозки.

В послевоенное время завод являлся одним из крупнейших предприятий города. Предприятие установило и поддерживало связи с Яроцинской фабрикой мебели в Познанском воеводстве ПНР, с которой проходил обмен производственным опытом.

В 1946 году завод в два раза превысил довоенные объёмы производства. За победу во Всесоюзном социалистическом соревновании, производственные достижения и превышение плановых показателей четвёртого пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР он был награждён переходящим Красным Знаменем Министерства местной промышленности СССР и ВЦСПС, которое было передано заводу на вечное хранение.

В 1957 году Чугуевский обозно-механический завод был переориентирован на производство мебели и получил новое наименование - Чугуевская мебельная фабрика. Основной продукцией предприятия стали платяные шкафы, мягкие диваны и кухонная мебель.

В годы восьмой пятилетки (1966 - 1970) здесь были введены в строй механические линии обработки деталей и поточная линия сборки мебели.

В 1967 году выпущенная предприятием мебель была впервые представлена на ВДНХ УССР (а в дальнейшем, экспонировалась на других выставках). 

В августе 1970 года Совет министров УССР принял решение о изменении номенклатуры выпускаемой продукции некоторых предприятий минлеспрома УССР - и с 1973 года специализацией Лубенского мебельного комбината и Чугуевской мебельной фабрики (входивших в состав Харьковского треста деревообрабатывающей и мебельной промышленности) стало производство корпусной мебели.

В 1973 году была проведена конференция Министерства просвещения СССР, которая разработала рекомендации по организации кабинетной системе занятий, а НИИ школьного оборудования и технического оборудования и технических средств обучения Академии педагогических наук СССР разработали новые образцы школьной мебели (представленные на международной выставке "Школьное оборудование-73"). В 1975 году было принято решение о оснащении средних и восьмилетних школ СССР мебелью нового образца.

После объединения в 1982 году Чугуевской мебельной фабрики и Купянской мебельной фабрики был создан Чугуевский мебельный комбинат и был переориентирован на выпуск школьной мебели. Основной продукцией стали комплекты мебели для кабинетов физики, истории, географии, химии и обществоведения.

В 1988 году предприятие было переведено на хозрасчёт и самофинансирование.

По состоянию на начало 1990 года комбинат являлся одним из ведущих предприятий мебельной промышленности СССР и единственным производителем школьной и специальной мебели на территории УССР. Он обеспечивал синтетическим шпоном мебельные предприятия Луганской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей, а также производил 25 тыс. комплектов мебели в год, которые поставлялись заказчикам на всей территории СССР, а также продавались на экспорт в Алжир, Афганистан, Гвинею-Бисау, Йемен, Ливан и Монголию. На балансе предприятия находились объекты социальной инфраструктуры города - жилой дом для работников завода, заводская столовая, магазин, клуб, библиотека, комплекс бытового обслуживания и бильярдная.

В соответствии 12-м планом развития хозяйства СССР началась реконструкция и расширение комбината, новый цех на 5 тыс. м² должен был быть введён в эксплуатацию в 13-ю пятилетку (1991 - 1995 гг.), но запланированные мероприятия завершены не были.

После 1991 
После провозглашения независимости Украины комбинат стал дочерним предприятием ЗАО "Харьковдрев".

Примечания 

Предприятия Чугуева
Предприятия мебельной промышленности СССР
Предприятия мебельной промышленности Украины